Mihail Alekszandrovics Bakunyin (1814–1876) anarchista forradalmár
Mikhail Bakunin Lost-szereplő